Abu Yusuf, Abû Yûsuf, Abou Yousef, ou Abou Yousouf en arabe : abū yūsuf,  est le surnom (Kunya) de nombreux personnages, il signifie père de Yusuf / Joseph : 
 Abû Yûsuf Ya`qûb ben Ibrâhîm al-Kûfî (745-798), connu sous le nom de Abû Yûsuf, cadi, l'un des fondateurs de l'école (madhhab) hanafite ;
 Abû Yûsuf Ya`qûb ben Ishaq al-Sabah Al-Kindi (801-873), connu sous le nom d'Al-Kindi ou Alchindius, philosophe arabe ;
 Abû Yûsuf Ya`qûb al-Mansûr (?-1199), calife almohade ;
 Abû Yûsuf Ya`qûb ben `Abd al-Haqq (?-1258), sultan mérinide ;
 Abû Yûsuf (mis à mort en 1469), souverain de la confédération des Turkmènes (jihan Shah) ;
 Abû Yûsuf (1930-1973), de son vrai nom  Muhammad Yûsuf al-Najjâr (ou Mohammed Youssef al-Najjar), membre de l'OLP, puis chef du groupe Septembre noir.

Nom proche 
 Abû Ya'qûb Yûsuf (?-~1184) calife almohade
 Abû Ya`qûb Yûsuf an-Nasr (?-1307) sultan mérinide